Les termes de siège de Furnes ou bataille de Furnes peuvent faire référence à l'un de ces évènements :

 Bataille de Furnes (1297) qui opposa les troupes françaises aux troupes flamandes pendant la guerre de Flandre
 Bataille de Furnes (1693) pendant la guerre de la Ligue d'Augsbourg
 Bataille de Furnes (1792) pendant les guerres de la première coalition
 Bataille de Furnes (mai 1793) également pendant les guerres de la première coalition
 Bataille de Furnes (octobre 1793) toujours pendant les guerres de la première coalition

Notes, sources et références 

Furnes